Джессика де Га́у (, род. 15 февраля 1988, Перт, Западная Австралия, Австралия) — австралийская актриса и сценаристка. Она известна по роли Хелены Бертинелли в телесериале «Стрела» и Мины Мюррей в телесериале «Дракула».

Биография 
Джессика родилась в Перте, окончила среднюю школу Лесмардай Сеньор. В 2010 году окончила университет Картин в Перте со степенью бакалавра искусств.

Дебютировала на телевидении в 2006 году.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники университета Кёртина